Fages ist der Familienname folgender Personen:

 Odilon Fages OSFS (1875–1939), Apostolischer Vikar von Orange River
 Pedro Fages (* 1734; † nach 1794), spanischer Soldat, Entdecker und Kolonialgouverneur von Oberkalifornien